Лос Претилес има више значења:

 Лос Претилес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Претилес (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Претилес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Претилес (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику